A 2018-as GP3-szezon a széria kilencedik, egyben utolsó szezonja volt a GP3 szériának. 2019-től a széria egybeolvadt a Formula–3 Európa-bajnoksággal és  FIA Formula–3 bajnokság néven folytatódott a bajnokság. A GP3-as sorozat utolsó bajnoka a francia Anthoine Hubert lett, megelőzve két csapattársát az orosz Nyikita Mazepint és a brit Callum Ilottot. A konstruktőri trófea nyertese az ART Grand Prix lett, immáron nyolcadik alkalommal.

Csapatok és versenyzők
Minden GP3 versenyző Dallara GP3/16 kasztnit és Mecachrome GP3 V6 motorokat valamint Pirelli gumikat használ a szabályok értelmében.

Átigazolások

Csapatváltások 

  Niko Kari; Arden International → MP Motorsport
  David Beckmann; Jenzer Motorsport → Trident

Újonc versenyzők
  Callum Ilott; Formula–3 Európa-bajnokság, Prema Racing → ART Grand Prix
  Nyikita Mazepin; Formula–3 Európa-bajnokság, Hitech Grand Prix → ART Grand Prix
  Jake Hughes; Formula–3 Európa-bajnokság, Hitech Grand Prix → ART Grand Prix
  Pedro Piquet; Formula–3 Európa-bajnokság, Van Amersfoort Racing → Trident 
  Sacha Fenestraz; Formula–3 Európa-bajnokság, Carlin → Arden International
  Devlin DeFrancesco; Formula–3 Európa-bajnokság, Carlin → MP Motorsport
  Jehan Daruvala; Formula–3 Európa-bajnokság, Carlin → MP Motorsport
  Will Palmer; Formula Renault 2.0 NEC, R-ace GP → MP Motorsport
  Christian Lundgaard; Formula Renault 2.0 NEC, MP Motorsport → MP Motorsport
  Richard Verschoor; Formula Renault 2.0 NEC, Josef Kaufmann Racing → MP Motorsport
  Simo Laaksonen; Euroformula Open-bajnokság, Campos Racing → Campos Racing
  Jannes Fittje; Euroformula Open-bajnokság, Drivex School → Jenzer Motorsport

Távozó versenyzők
  George Russell; ART Grand Prix → FIA Formula–2 bajnokság, ART Grand Prix
  Jack Aitken; ART Grand Prix → FIA Formula–2 bajnokság, ART Grand Prix
  Fukuzumi Nirei; ART Grand Prix → FIA Formula–2 bajnokság, Arden International
  Arjun Maini; Trident → FIA Formula–2 bajnokság, Trident 
  Alessio Lorandi; Trident → FIA Formula–2 bajnokság, Trident
  Dorian Boccolacci; MP Motorsport → FIA Formula–2 bajnokság, MP Motorsport
  Niko Kari; MP Motorsport → FIA Formula–2 bajnokság, MP Motorsport
  Will Palmer; MP Motorsport → ?
  Dan Ticktum; DAMS → Formula–3 Európa-bajnokság, Mototrpark
  Julien Falchero; Arden Internatitonal → Európai Le Mans-széria, G-Drive Racing

Távozó csapatok 

  DAMS → FIA Formula–2 bajnokság

Versenynaptár

Változások
 A bajnokság 2015 után ismét visszatér a Sochi International Street Circuitre, ahol az orosz nagydíjat rendezték.
 Debütál a bajnokságban a Circuit Paul Ricard-i versenypálya, ami a francia versenyhétvége helyszínéül szolgált.
 Jerez kikerült a versenynaptárból.

Eredmények 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenyzők

Konstruktőrök 
A versenyeket követően a csapatok a legjobb három célba érő autójukkal szerezhettek pontot.

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az F2 hivatalos honlapja

GP3
Gp3